Kupczak ist der Familienname folgender Personen:

 Józef Kupczak (1917–1917), polnischer Radrennfahrer
 Szczepan Kupczak (* 1992), polnischer Nordischer Kombinierer